Пе́вчий (женск. род — певчая; мн. ч. — ):

 Певец (устар. хорист)
 Певчий — певец церковного хора;
 Дьяк-певчий — на царской службе до учреждения придворной певческой капеллы;
 Придворный певчий — для церковных служб в присутствии царя.
 Демественник (церк.) — певчий для старинного напева.
 Поющая, мелодично свистящая птица или насекомое, например:
 Певчий дрозд
 Певчий попугай
 Певчая ласточка
 Певчая славка
 Певчий сверчок
 Литературные произведения:
 «Певчий» (1895; Киевское слово, № 2789) — очерк Александра Куприна
 «Певчий» (2005) — сборник стихов и прозы Сергея Шелкового.

См. также 
 Певец (значения)
  |

Примечания